Mantere est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1949-2007), musicien finlandais
Oskari Mantere (1874-1942), homme politique et premier ministre finlandais
Gouvernement Mantere

Homonymie de patronyme